

Sigle
Senza numero civico
Società in nome collettivo – tipo di società di persone
Sistema nervoso centrale
Shergottites Nakhlites Chassignites – un tipo di meteoriti

Codici 
 SNC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto General Ulpiano Paez di Salinas (Ecuador)
 SNC – codice vettore ICAO di Air Cargo Carriers
 snc – codice ISO 639-3 della lingua sinaugora

Altri progetti